Glowa steht für:

 Familienname folgender Personen:
 Kelly Glowa (* 1963), kanadischer Eishockeyspieler
 Ruth Glowa-Burkhardt (1918–1971), deutsche Opernsängerin (Sopran)

 Geografische Objekte:
 Mount Glowa, Berg im Ellsworthland, Antarktika

Siehe auch:
 Glowna
 Główna